Saint-Hubert peut faire référence à un patronyme, à plusieurs toponymes, à des édifices ou à une race de chiens, souvent nommés d'après Hubert de Liège, saint chrétien, patron des chasseurs, des forestiers, des opticiens, des métallurgistes et des mathématiciens.

Personnalités portant ce patronyme 
 Nicolas de Saint-Hubert, un danseur et théoricien de la danse du .

Toponyme

Saint-Hubert, un quartier dans la ville d'Oran, dans le cinquième arrondissement d'El Hamri.

Saint-Hubert, une ville de la province de Luxembourg.
 Abbaye de Saint-Hubert, à Saint-Hubert.
 Basilique Saint-Hubert, à Saint-Hubert.
 Hern-Saint-Hubert, un village de la province de Limbourg
 Lille-Saint-Hubert, un village de la province de Limbourg
 Galeries royales Saint-Hubert à Bruxelles.
 Église Saint-Hubert de Baisy-Thy dans le Brabant wallon.
 Chapelle Saint-Hubert à Tervueren. 
 Chapelle Saint-Hubert à Tenneville.

Plusieurs rues : 
 Rue Saint-Hubert, une rue de Bruxelles, 
 Rue Saint-Hubert, une rue de Liège,
 Rue Saint-Hubert, une rue de Dave, commune de Namur.
 Drève Saint-Hubert, une voie de la commune bruxelloise d'Uccle

Saint-Hubert, une ville du Québec, fusionnée à Longueuil en 2002.
 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, une municipalité du Bas-Saint-Laurent.
 Rivière Saint-Hubert, un affluent du Lac de la Grande Fourche, lequel coule vers le nord et constitue le lac de tête de la rivière Sénescoupé (versant de la rivière des Trois Pistoles et du littoral sud-est du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, dans la MRC de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
 Rue Saint-Hubert, une rue de Montréal.
 Plaza Saint-Hubert, un ensemble de commerces sur la rue éponyme à Montréal.
 Gare Saint-Hubert, une gare située à Longueuil, dans la banlieue sud de Montréal.
 Saint-Bruno—Saint-Hubert, le nom d'une ex-circonscription électorale fédérale du Canada, dans la province de Québec.
 Église Saint-Hubert de Longueuil au Québec.

Communes
 Saint-Hubert, en Moselle.
 Moulins-Saint-Hubert, dans la Meuse 
 Chauvency-Saint-Hubert, dans la Meuse.

Châteaux 
 Château de Saint-Hubert, un château royal situé au Perray-en-Yvelines.
 Château ou manoir de Saint-Hubert, un manoir situé à Chavenon dans l'Allier devenu un monastère orthodoxe.
 Château de Saint-Hubert, un château situé à Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher.
 Château de Saint-Hubert, un château situé à Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois dans l'Orne.

Autres
 Pompöserbronn (en français, source Saint-Hubert), un rocher de la forêt communale de Lemberg en Moselle.
 Pont Saint-Hubert, un pont au-dessus de la Rance, en Bretagne.
 Rue Saint-Hubert, une rue du  de Paris commençant avenue de la République et finissant rue Saint-Maur.

Sint Hubert (Saint-Hubert), une localité de la commune néerlandaise de Mill en Sint Hubert de la province du Brabant-Septentrional

Homonymie de toponymes

Divers 
 Ordre de Saint-Hubert, un ordre féodal de chevalerie.
 Chien de Saint-Hubert, une race de chien de chasse.
 Saint-Hubert, un chant de vénerie.
 Fête de la Saint-Hubert, fête des chasseurs et des forestiers en Belgique.
 St Hubert, une entreprise française spécialisée dans la fabrication de margarines.
 Rôtisseries St-Hubert, le nom d'une chaîne québécoise de restaurants familiaux spécialisée dans la cuisine du poulet rôti.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme